Veturia – madre di Gneo Marcio Coriolano
Veturia – forma femminile del nome proprio di persona Veturio
Gens Veturia – gens romana